

Toponymes 

 Boismont, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Boismont, commune française de la Somme

Patronyme 

 Nicolas Thyrel de Boismont, prédicateur français (1715-1786)

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France